Mergeln ist
 der deutsche Name der Ortschaft Merghindeal in Siebenbürgen
 das Verb von Mergel = kalken (von Böden)